La terminologie Conservatoire de Paris est utilisée historiquement et génériquement dans la littérature musicale pour désigner le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en lieu et place de ses différentes appellations officielles au cours du temps.

L'expression est aussi parfois utilisée, à tort, créant une confusion ne permettant pas de savoir de quel établissement il s'agit, pour désigner les différents établissements d'enseignement artistique gérés par la mairie de Paris :
 le conservatoire à rayonnement régional de Paris ;
 les conservatoires municipaux d'arrondissement :
 Conservatoire Wolfgang Amadeus Mozart (-) ;
 Conservatoire Gabriel Fauré () ; 
 Conservatoire Jean-Philippe Rameau () ; 
 Conservatoire Erik Satie () ;
 Conservatoire Camille Saint-Saëns () ;
 Conservatoire Nadia et Lili Boulanger () ;
 Conservatoire Hector Berlioz () ;
 Conservatoire Charles Munch () ;
 Conservatoire Paul Dukas () ;
 Conservatoire Maurice Ravel () ;
 Conservatoire Darius Milhaud () ;
 Conservatoire Frédéric Chopin () ;
 Conservatoire Francis Poulenc () ;
 Conservatoire Claude Debussy () ;
 Conservatoire Gustave Charpentier () ;
 Conservatoire Jacques Ibert () ;
 Conservatoire Georges Bizet ().